Liste der Monuments historiques in Bois steht für:

 Liste der Monuments historiques in Bois-Colombes
 Liste der Monuments historiques in Bois-de-Céné
 Liste der Monuments historiques in Bois-d’Arcy (Yvelines)
 Liste der Monuments historiques in Bois-le-Roi (Seine-et-Marne)
 Liste der Monuments historiques in Bois-lès-Pargny
 Liste der Monuments historiques in Bois (Charente-Maritime)